Een Midzomernachtdroom, een komedie van William Shakespeare
 Een Midzomernachtdroom (toneelmuziek), toneelmuziek van Felix Mendelssohn Bartholdy voor bovenstaande komedie
 Een Midzomernachtsdroom (film), een film uit 1986 gebaseerd op bovenstaande toneelmuziek
 Midzomernachtsdroom (2008-2009), een poppen- en objectentheater